Il singolare maschile del Dubai Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Roger Federer ma è stato sconfitto in semifinale da Tomáš Berdych che ha poi perso la finale con Novak Đoković per 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Roger Federer (semifinale)
  Tomáš Berdych (finale)
  Juan Martín del Potro (semifinale)

  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
  Janko Tipsarević (primo turno)
  Andreas Seppi (quarti di finale)
  Michail Južnyj (secondo turno)

Qualificati 

  Daniel Brands (quarti di finale)
  Matteo Viola (primo turno)

  Florent Serra (primo turno)
  Igor' Kunicyn (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013